Maláui

 Licoma (cidade) — cidade
 Licoma — distrito
 ilha Licoma — ilha

 Outros

 Likoma (mariposa) — gênero de mariposa

Desambiguações de topônimos